Кантагальо () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Боливар.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1938 году. Муниципалитет Кантагальо был выделен в отдельную административную единицу в 1994 году.

Географическое положение 

Город расположен в южной части департамента, на левом берегу реки Магдалена, на расстоянии приблизительно 372 километров к юго-юго-востоку (SSE) от города Картахена, административного центра департамента. Абсолютная высота — 24 метра над уровнем моря.
Муниципалитет Кантагальо граничит на севере и западе с территорией муниципалитета Сан-Пабло, на юге и юго-востоке — с территорией департамента Антьокия, на востоке — с территорией департамента Сантандер. Площадь муниципалитета составляет 669 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 9239 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 53,7 % от населения Кантагальо, женщины — соответственно 46,3 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,5 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,5 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 84,4 %.

Экономика 
Основу экономики Кантагальо составляют добыча нефти и газа, сельскохозяйственное производство и рыболовство.
54,7 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 44,3 % — предприятия сферы обслуживания, 1 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Боливар